Ulanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Sergejewna Ulanowa (1910–1998), russische Primaballerina
 Jekaterina Wadimowna Ulanowa (* 1986), russische Volleyballspielerin

Ulanova steht für:
 (5421) Ulanova, nach Galina Ulanowa benannter Asteroid